Melinte este un nume de familie românesc purtat de următoarele persoane notabile:

 Cristian Melinte (n. 1988), fotbalist român,
 Doina Melinte (n. 1956), atletă română
 Ion Melinte (n. 1959), deputat român
 Mihaela Melinte (n. 1975), aruncătoare a ciocanului din România
 Olimpia Melinte (n. 1987), actriță română

Nume de familie românești